Zwergfischer steht für folgende Vogelarten:

 Orientalischer Zwergfischer 
 Azurzwergfischer
 Neuhannover-Zwergfischer
 Neugeorgien-Zwergfischer